

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym, 1 podstawowa
 Śnice –  część wsi Łomnica-Zdrój w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Piwniczna-Zdrój
 Śnice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Liw
 Śnice – część kolonii Delowo w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca